A Torre Yokohama e sua vizinha mais alta, a Torre Tóquio, são edifícios de treinamento utilizados pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.

Ligações externas 
 Vista aérea no WikiMapia

Yokohama
Corpos de bombeiros do Brasil
Construções do Distrito Federal (Brasil)